Хэпи́н () — район городского подчинения города центрального подчинения Тяньцзинь (КНР). Здесь находится политический и деловой центр Тяньцзиня. Район занимает площадь около 10 км², и является самым маленьким из районов Тяньцзиня.

История 
После проигрыша Китаем Второй Опиумной войны в 1860 году и занятия европейскими державами земель в Тяньцзине под концессии, на территории современного района Хэпин разместились британская, французская и японская концессии.

Район Хэпин был образован в 1956 году. В 1958 году в него вошли земли расформированного района Синьхуа (新华区).

Административное деление 
Район Хэпин делится на 6 уличных комитетов.

Язык 
Местные жители говорят на тяньцзиньском диалекте.

Достопримечательности 
 Собор Святого Иосифа
 Тяньцзиньский всемирный финансовый центр

Ссылки 
 

Районы Тяньцзиня